Џилет има више значења:
 Џилет
 Џилет (Арканзас)
 Џилет (Висконсин)